Pavone kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Pavone del Mella, kommun, Lombardiet, Provincia di Brescia, 
 Torrente Pavone, vattendrag, Toscana, 
 Pavone (ort i Italien), Lombardiet, Provincia di Brescia, 

Robotskapade Italienförgreningar